Thomas Raffl, avstrijski hokejist, * 19. junij 1986, Beljak, Avstrija.

Trenutno igra na položaju levega krilnega napadalca za avstrijsko moštvo EC Red Bull Salzburg.

Kariera
Thomas Raffl je starejši brat Michaela Raffla in sin Petra Raffla, bivšega hokejista VSV EC. Že kot mladenič je prišel v VSV, pri 19 letih je že odigral 76 tekem v najvišji avstrijski ligi. Tedaj se je odločil za selitev čez ocean v ameriško WHL ligo, kjer je igral za moštvi Kelowna Rockets in Swift Current Broncos. Pri nobeni se ni pretirano izkazal, vsega skupaj je v eni sezoni dosegel 11 točk na 34 tekmah, od tega 4 gole in 7 podaj. Vrnil se je nazaj v VSV. V sezoni 2008/09 je postal eden ključnih igralcev moštva VSV, saj je zbral 35 točk na 41 tekmah. Njegove dobre igre so opazili tudi v tujini in  ob koncu sezone je odšel na Švedsko v moštvo Luleå HF.

Raffl je avstrijsko reprezentanco zastopal enkrat na Svetovnem U18 prvenstvu, dvakrat na Svetovnem mladinskem prvenstvu in enkrat na članskem Svetovnem prvenstvu - leta 2008.

Pregled kariere

|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 01/02
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| 
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 02/03
|
| 30
| 16
| 16
| 32
| 
| 54
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 29
| 1
| 1
| 2
| -5
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 03/04
|
| 23
| 12
| 11
| 23
| 
| 65
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 44
| 7
| 12
| 19
| -3
| 49
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 04/05
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| 
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kelowna Rockets
| WHL
| 05/06
|
| 12
| 2
| 1
| 3
| +3
| 11
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 05/06
|
| 22
| 2
| 6
| 8
| 0
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +2
| 2
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| VSV EC
| U20 avstrijska mladinska liga
| 05/06
|
| 3
| 1
| 3
| 4
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 24
| 8
| 5
| 13
| 0
| 36
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 43
| 11
| 4
| 15
| -13
| 78
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +2
| 0
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +4
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 41
| 23
| 12
| 35
| +10
| 57
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 331
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Dosežki
 Avstrijski prvak v hokeju na ledu (s klubom VSV EC): 2006

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Kelowna Rockets
Hokejisti Swift Current Broncos
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti EC Red Bull Salzburg